Колби има више значења:
 Колби (Висконсин)
 Колби (Канзас)